L'Atelier du peintre est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Atelier du peintre, tableau de Gustave Courbet
 L'Atelier du peintre, tableau de Fleury François Richard
 L'Atelier du peintre, le onzième roman de Patrick Grainville, publié en 1988